Клещево:

Польша 

 Клещево — сельский округ в гмине Велички Щитненского повята Варминско-Мазурского воеводства.
 Клещево — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Познанский повят, Великопольское воеводство.
 Клещево — сельский округ в гмине Осечна Лешненского повята Великопольского воеводства.
 Клещево — сельское поселение в гмине Бледзев Мендзыжечкого повята Любушского воеводства.

Россия 

 Клещево — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Клещево — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Клещево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.